Henry Holt peut désigner:
 Henry Holt (1879-1962), auteur britannique de roman policier.
 Henry E. Holt (né en 1929), astronome américain.
 Henry Holt & Company, maison d'éditions américaine.